Een verkeersweg:
 N403 (België)
 N403 (Frankrijk)
 N403a (Frankrijk)
 N403b (Frankrijk)
 N403c (Frankrijk)
 N403d (Frankrijk)
 N403 (Nederland), zie Provinciale weg 403
 N-403 (Spanje)
 N403 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing